George Gray kan syfta på bland andra:

* George Gray (1840–1925), amerikansk politiker
 George Charles Gray (1897–1981), engelsk domkyrkoorganist
 George Kruger Gray (1880–1943), engelsk konstnär
 George Robert Gray (1808–1872), brittisk zoolog
 George William Gray (1926–2013), brittisk kemist

Se även 
 George Grey